Santa Cruz de la Salceda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Cruz de la Salceda (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Santa Cruz de la Salceda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar